Brits voetbalelftal (mannen)
 Brits voetbalelftal (vrouwen)
 Brits olympisch voetbalelftal (mannen)
 Brits olympisch voetbalelftal (vrouwen)